Фрайлея карликова: — переклад українською двох видів кактусів з роду Фрайлея.

 Frailea pumila
 Frailea pygmaea